Mystischer Leib Christi bezeichnet:

 Mystischer Leib Christi (Ekklesiologie), die Lehre vom Corpus Christi mysticum
 Mystici Corporis bzw. Mystici Corporis Christi (Mystischer Leib Christi), eine Enzyklika

Siehe auch

 Leib Christi